Der kleine Tierfreund ist:
 die alte Bezeichnung der deutschen Kinder- und Jugendzeitschrift Tierfreund
 eine Comedyserie von Dietmar Wischmeyer auf Radio ffn; siehe Frühstyxradio